Les élections régionales ont eu lieu le .

Résultats détaillés

Région entière

Départementaux

Loire-Atlantique

Vendée

Notes et références 

Régionales, 1998
Pays de la Loire